Het seizoen 1952-53 was de 24e editie van de Belgische Derde Klasse. De competitie ging van start in de zomer van 1952 en eindigde in het voorjaar 1953. Het was het eerste seizoen na de competitiehervorming van 1952, waarbij het aantal nationale niveaus van drie op vier werd gebracht. Een gevolg hiervan was dat het derde nationale niveau, dat tot 1952 bestond uit vier reeksen van 16 ploegen die Bevordering werden genoemd, voortaan uit twee reeksen van 16 ploegen zou bestaan, die Derde Klasse werden genoemd.

K. Tubantia FC en R. Uccle Sport werden kampioen en promoveerden naar Tweede Klasse.

Gedegradeerde teams
Volgende veertien teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1951-52 voor de start van het seizoen:
RCS Brugeois
R. Uccle Sport
RFC Sérésien
RAEC Mons
K. Tongerse SV Cercle
KAV Dendermonde
AS Herstalienne SR
KFC Herentals
FC Turnhout
KFC Vigor Hamme
K. Daring Club Leuven
FC Izegem
Helzold FC Zolder
Rupel SK

Gepromoveerde teams
Door de competitiehervorming promoveerden er dit seizoen geen teams uit lagere afdelingen naar Derde Klasse.

Deelnemende teams

Volgende 32 ploegen speelden in het seizoen 1952-53 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 2 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Eindstanden

Derde Klasse A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar vierde klasse

Derde Klasse B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar vierde klasse

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Tweede klasse 1953-54 op het eind van het seizoen:
 K. Tubantia FC (kampioen reeks A) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 R. Uccle Sport (kampioen reeks B) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams
Volgende 4 clubs degradeerden naar Vierde Klasse 1953-54:

S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale of hoger op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3